Svarun je lahko:
 Svarun, slovansko božanstvo
 Rudolf Hribernik - Svarun, slovenski general
 SKOV 8x8 Svarun, oklepno vozilo